Вилхунен () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1945) — финский художник.
 Вилхунен, Селма (род. 1976) — финский кинорежиссёр.